Az 1967-es Safe as Milk a Captain Beefheart and His Magic Band debütáló nagylemeze. Az albumot zeneileg leginkább a blues befolyásolta, de más jellemzők is megtalálhatók rajta, melyek később jellegzetessé tették a Captain Beefheart zenéjét. Szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben.

Az album dalai

Közreműködők 
 Don Van Vliet – ének, szájharmonika, basszus marimba, hangszerelés

The Magic Band 
 Alex St. Clair Snouffer – gitár, basszusgitár, háttérvokál
 Jerry Handley – basszusgitár, háttérvokál
 John French – dobok, háttérvokál
 Ry Cooder – gitár, slide gitár, basszusgitár, hangszerelés (Sure 'Nuff 'N Yes I Do és Grown So Ugly)

További zenészek 
 Samuel Hoffman – teremin az Electricity és Autumn's Child dalokon
 Milt Holland – log drum, csörgődob
 Taj Mahal – csörgődob

Captain Beefheart-albumok
1967 nagylemezei